Енидоган () — турецкий топоним. Может означать:

 Енидоган (Аралык) — село в районе Аралык, ил Ыгдыр.
  — село в районе Полатлы, ил Анкара.